Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2005 se konalo ve dnech 8. a 9. ledna 2005 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Jednalo se o 7. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Američan Shani Davis a Kanaďanka Kristina Grovesová.

V Salt Lake City se podruhé mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Cindy Klassenová. Mezi muži potřetí zvítězil Američan Shani Davis.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2005, speedskatingnews.info

2005
Rychlobruslení v roce 2005
Rychlobruslení v USA
Sport v Kearns
Sport v USA v roce 2005